Девдариани — грузинская фамилия.

 Известные носители
 Девдариани, Владимир Гуласпович (1899 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Девдариани, Гайоз Соломонович (1901—1938) — грузинский революционер, советский политический деятель.
 Девдариани, Харитон Джибоевич (в монашестве Давид VI; 1903—1977) — епископ Грузинской православной церкви, католикос-патриарх Грузии.